A részt Peter O'Fallon rendezte. 2006. július 25-én mutatták be az amerikai Sci-Fi Channelen.

Történet 
Carter és Eureka többi lakója Susan Perkins temetésén vesz részt. Meglepetésükre Mrs. Perkins visszatér Eurekába, mint aki nagyon is él. Ezalatt számos furcsa, megmagyarázhatatlan jelenség üti fel a fejét a városban. Szellemszerű fények bukkannak fel, az elektromos berendezéseket károsítva. Carter seriff találkozik Allison Blake férjével (akitől egy éve külön él), Nathan Stark-al, aki Eureka kutatásainak vezetője lett. Dr. Fargo megkéri az új seriffet, hogy költözzön be egy házba, hogy letesztelje. A ház neve S.A.R.A.H (Self Actuated Residential Automated Habitat, magyarul: önműködő, automatizált lakhely) és teljesen automatizált. Az epizód végén az anyjához küldött Zoe újra felbukkan.

Források 
 
 Port.hu:Eureka / Kísérteties viszonyok

1x02